Aniel peut désigner :
 Aniel, trente-sixième album de la série de bande dessinée belge Thorgal, scénarisé par Yann et dessiné par Grzegorz Rosiński ;
 Pierre-Jean Aniel, danseur et chorégraphe français ;
 Talorg mac Aniel, roi des Pictes.